Jerônimo Monteiro pode se referir a:

Jerônimo de Sousa Monteiro, governador do estado brasileiro do Espírito Santo de 1908 a 1912;
Jerônymo Monteiro, escritor pioneiro de ficção científica no Brasil;
Jerônimo Monteiro, município do estado brasileiro do Espírito Santo.

Desambiguação